NGC 5040-1 (другие обозначения — MCG 9-22-31, ZWG 271.24, PGC 45945) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5040
Гончие Псы (созвездие)